SCL, een historisch merk van motorfietsen
STV, een Schotse televisiezender